Каталани може да се отнася за:

 Анджелика Каталани – италианска оперна певица
 Каталанска компания – набор от наемници алмогавари